Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Szajna
 Józef Szajna
 Marian Szajna
 Waldemar Szajna
 Władysław Szajna – burmistrz Drohobycza, doktor praw